ZIC peut faire référence à :
  ;
 Zone intertropicale de convergence, en météorologie.